Янгіарик — назва кількох міських селищ в Узбекистані.

 Янгіарик, Сурхандар'їнська область, Шерабадський район
 Янгіарик, Ферганська область, Куштепинський район
 Янгіарик, Хорезмська область, Янгіарицький район

Див. також 
 Янгіарицький район